2. ŽNL Karlovačka je predstavljala 5. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub bi prešao u viši rang - 1. ŽNL Karlovačku, dok bi posljednjeplasirani ispadali u 3. ŽNL.

Tablica

Strijelci 
 16 - Damir Car (NK VOŠK Belavići)
 11 - Anđelko Magdić (NK Frankopan Brežani)
 10 - Ivica Srakočić (NK Mladost Rečica), Goran Dujlović (NK Vojnić '95)

Bilješke 
NK Mladost Zagorje Ogulinsko je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 305

1999-00
karlovačka-2